«Боги Марса» () — фантастический роман, написанный Эдгаром Берроузом. Второй в его марсианском цикле. Впервые опубликован в 1913 г. в журнале All-Story в номерах с января по май с продолжением. Гонорар Берроуза составил 750 долларов. Книжное издание последовало в 1918 г.

Сюжет 
В первой главе романа Джон Картер умирает на Земле и вновь переносится на Марс. К несчастью, он материализуется в долине Дор — южнополярном регионе, единственном на Марсе, где существуют открытые водоёмы. В марсианской мифологии — это врата загробного царства, куда отправляются красные марсиане достигшие 1000-летнего возраста. Джон Картер, встретившись с невероятными чудовищами — хищными людьми-растениями, вырывает из их рук своего старого друга Тарс Таркаса, поклявшегося найти Картера даже в загробном мире. Они обнаруживают, что в долине Дор существует государство уцелевших белых людей — тарнов, выродившихся в жалких каннибалов, питающихся за счёт суеверия красных марсиан. Картер и Тарс Таркас встречают Тувию — принцессу города красных марсиан Птарс. В это же время на жрецов нападают пираты. Во время боя Тарс Таркас и Тувия сбегают, а Картер попадает в плен к представителям Перворождённых — чёрной расы Марса, чьё царство располагается по берегам подземного моря на Южном полюсе и встречает Файдору — дочь Матаи Шанга. Чёрные поклоняются живой богине — невероятно старой марсианке Иссе, Картер должен быть принесён ей в жертву через год. В тюрьме Картер встречает красного марсианского мальчика, и узнаёт, что это — его сын от Деи Торис, названный Карторисом. Им удаётся поднять восстание против Иссы, и свергнуть её власть.

Вернувшись в Гелиум, Джон Картер обнаруживает, что Дея Торис, будучи не в силах перенести гибель мужа и сына, отправилась в паломничество к Иссе. Отец и дед отправились на поиски, и власть в городе узурпировал Зат Аррас — зоданганец. Попытавшись рассказать о своих подвигах, Джон Картер был обвинён в ереси за посягательство на основы марсианской религии, но ему удалось вырваться. Вернувшись на юг, он узнаёт, что Дея Торис попала в плен к Иссе, вместе с влюблённой в Картера Файдорой. Файдора, Тувия и Дея Торис оказываются в секретном храме Иссы, вход в который откроется только по истечении марсианского года…

Расы 
В романе подробно описаны ещё две марсианские расы, которые только упомянуты в «Принцессе Марса». Первая — Тарны, потомки белых владык. За истекшие века они перешли к каннибализму и полностью облысели, так что вынуждены носить парики. Чёрная раса — возводит своё происхождение к легендарному Древу Жизни, и потому считают остальных марсиан своими рабами. Их государства непроизводящие, но огромный воздушный флот позволяет им грабить все прочие народы Марса.

Персонажи 
 Джон Картер — принц Гелиума
 Дея Торис — принцесса Гелиума, дочь джеда Малого Гелиума Морса Каяка, внучка джеддака Гелиума Тардоса Морса
 Тарс Таркас — джеддак Тарка, вождь зелёных марсиан
 Кантос Кан — офицер флота Гелиума
 Тувия Птарса — принцесса Птарса — одного из государств красной расы, предпринявшая добровольное паломчество и попавшая в рабство к тарнам - белым жрецам.
 Карторис — сын Деи Торис и Джона Картера, вылупившийся из яйца уже после возвращения Картера на Землю. Имя составлено из фамилий его родителей.
 Ксодар — один из даторов, вождей перворождённых, которого Джон Картер победил в поединке. Был приговорён к рабству, после свержения Иссы стал верховным правителем Юга.
 Турид — датор перворождённых, жестокий садист, сразу же ставший врагом Джона Картера.
 Файдора — дочь Матаи Шанга верховного жреца тарнов.

См. также 
 Принцесса Марса
 Владыка Марса

Оригинальный текст 

 Text of the novel at Project Gutenberg
 Listen to a reading of the novel at LibriVox
 Edgar Rice Burroughs Summary Project page for The Gods of Mars

Ссылки 
 Роман на сайте «Лаборатории фантастики»

Произведения Эдгара Райса Берроуза
Книги по алфавиту
Романы США
Романы 1918 года
Марсианский цикл Эдгара Берроуза